Хлопуновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Хлопуново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1194 человека, в том числе 607 мужчин и 587 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1182 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Хлопуново,
 станция Хлопуново.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района